Rhodes kan syfta på:

 Rhodes (efternamn) - ett efternamn av företrädesvis engelskt ursprung
 Rhodes-piano – ett elektromekaniskt tangentinstrument 
 Rhodes – engelska och franska namnet på  ön Rhodos

Geografi

Australien 

 Rhodes (del av en befolkad plats), New South Wales, Canada Bay,

Frankrike 

 Rhodes, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Grekland
 Rhodes – engelska och franska namnet på  ön Rhodos
 Rhodes (perifereiakí enótita) – en regiondel
 Dimos Rhodes – en kommun

Storbritannien
 Rhodes, England - en ort i Greater Manchester, England

Sydafrika 

 Rhodes (ort i Sydafrika, Östra Kapprovinsen, Joe Gqabi District Municipality, lat -30,80, long 27,96), 
 Rhodes (berg i Sydafrika, Östra Kapprovinsen, Joe Gqabi District Municipality, lat -30,85, long 27,93),

USA 

 Rhodes, Iowa, ort, Marshall County,

Se även 
 Mount Rhodes

Robotskapade Sydafrikaförgreningar